О́льга Ива́новна Скорохо́дова (, по другим данным  или , Белозёрка, Херсонская губерния, Российская империя — 7 мая 1982, Москва, СССР) — советский учёный-дефектолог, педагог, литератор, кандидат педагогических наук. Работая в Научно-исследовательском институте дефектологии Академии педагогических наук СССР, являлась единственным в мире слепоглухим научным сотрудником. При полном отсутствии зрения и слуха создала ряд научных работ, затрагивающих проблему развития, воспитания и обучения слепоглухих детей.

Биография 
В источниках нет единства относительно точной даты и года рождения Скороходовой. На надгробии учёной дата её рождения обозначена как июнь 1912 года. В прижизненных биографиях, основанных на сообщениях самой Скороходовой, в качестве даты рождения указывалось 24 июля 1914 года. Согласно выпискам из церковной книги, найденным после смерти исследовательницы, она родилась в 1911 году. Её отец, бедный крестьянин, был мобилизован в 1915 году и не вернулся с войны, а мать была вынуждена батрачить у священника.

В возрасте пяти лет вследствие заболевания менингитом Оля полностью лишилась зрения и начала постепенно терять слух. Примерно до 11—13 лет слышала громкую речь на правое ухо, но к 14 годам совсем оглохла. В 1922 году после смерти матери её направили в Школу слепых в Одессе. В 1925 году слепоглухая и почти уже немая Оля попала в школу-клинику для слепоглухих детей в Харькове, которую основал профессор И. А. Соколянский. Под его присмотром у девочки восстановилась устная речь, она начала вести записи по самонаблюдению.

В 1947 году вышла её книга «Как я воспринимаю окружающий мир», которая вызвала исключительный интерес к дефектологии. Этот литературный труд был отмечен премией К. Д. Ушинского. В 1954 году книга была дополнена второй частью и опубликована под названием «Как я воспринимаю и представляю окружающий мир», в 1972 году также дополнена и издана под названием «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир».

В 1948 году Скороходова стала научным сотрудником (позднее старшим научным сотрудником) НИИ дефектологии АПН СССР. Здесь Ольга Ивановна проработала до конца своей жизни. Скончалась 7 мая 1982 года в возрасте 70 лет.

Похоронена на Кунцевском кладбище (10 уч.)

Память 
 В 105-летний юбилей Ольги Скороходовой на странице поисковика Google появился праздничный логотип-дудл.
 Группа «Помни Имя Своё» посвятила Ольге Скороходовой композицию «Иные».

Примечания

Библиография 
Книги
 
 
 
 
 
 

Статьи, письма, тексты докладов и выступлений

Об О. И. Скороходовой 
Энциклопедии
 
 
 
 
 

Монографии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Периодика

Ссылки 
 
 

Слепоглухие
Педагоги СССР
Дефектология
Родившиеся в Херсонском уезде
Похороненные на Кунцевском кладбище